Апеско има више значења:

 Апеско (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апеско (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику